Axel Møller kan syfta på:

 Axel Møller (1862–1943), dansk arkitekt
 Axel Møller  (1873–1937), dansk jurist

Se även 
 Aksel Møller
 Axel Möller